Walter Smith může být:

 Walter Bedell Smith (1895–1961) – americký voják, generál, zpravodajský důstojník, diplomat a státní úředník
 Walter Ferguson Smith (1948–2021) – skotský fotbalista a později trenér
 Walter Smith III (* 1980) – americký jazzový hudebník a saxofonista